Alfonso Delgado puede referirse a varias personas:

 Alfonso Delgado Evers (1942) actual arzobispo católico de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, Argentina.

 Alfonso Delgado Salinas (1950) botánico mexicano.

 Alfonso Sánchez Delgado (1987) jugador español de baloncesto.